Statue dedicate al Cristo Redentore:
Statue del Redentore per il Giubileo del 1900 – sedici statue (ne erano previste diciannove), realizzate in occasione del Giubileo del 1900 e collocate in varie regioni italiane.
Statua del Redentore – statua situata a Nuoro
Cristo Redentore delle Ande – statua eretta sul confine tra Argentina e Cile nel 1904
Cristo Redentore (in portoghese: Cristo Redentor) – statua collocata sulla cima della montagna del Corcovado, a Rio de Janeiro, in Brasile
Statua del Cristo Redentore – scultura situata ad Ascoli Piceno
Redentore di Maratea – scultura che si trova a Maratea, in Basilicata

Pagine correlate 
Monumento al Redentore